Мессье́ () — французская фамилия.

Известные носители:
 Мессье, Марк (род. 1961) — канадский профессиональный хоккеист, нападающий.
 Мессье, Шарль (1730—1817) — французский астроном, член Парижской Академии наук (1770).

Другое 
 Мессье — маленький ударный кратер в северо-восточной части Моря Изобилия на видимой стороне Луны.

См. также 
 Месье